La liste des maires de Sougères-en-Puisaye présente la liste des maires de la commune de Sougères-en-Puisaye, village situé dans le département de  l'Yonne.

Liste des maires successifs 

|-
| 1790 || 1791 ||align="center"| Paul Dhumez || ||
|-
| 1791 || 1792 ||align="center"| Claude Athanaze Perreau || ||
|-
| 1792 || donnée inconnue ||align="center"| Pierre Simonnet || ||
|-
| donnée inconnue || An VIII ||align="center"| Pierre Merlot || ||
|-
| An VIII || 1807 ||align="center"| Sébastien Front || ||
|-
| 1807 || 1815 ||align="center"| Pierre Simonnet || ||
|-
| 1815 || 1830 ||align="center"| Edme-François Lamy || ||
|-
| 1830 || 1831 ||align="center"| Bouille || ||
|-
| 1831 || 1836 ||align="center"| Edme-François Lamy || ||
|-
| 1836 || 1841 ||align="center"| Jean Merlot || ||
|-
| 1841 || 1848 ||align="center"| Joseph Guenot || ||
|-
| 1848 || 1860 ||align="center"| Aubin Nicolle || ||
|-
| 1860 || 1878 ||align="center"| Lucien Millot || ||
|-
| 1878 || 1882 ||align="center"| Joseph Perreau || ||
|-
| 1882 || 1884 ||align="center"| Edmond Montenot || ||
|-
| 1884 || 1904 ||align="center"| Joseph Guenot || ||
|-
| 1904 || 1908 ||align="center"| Edmond Montenot || ||
|-
| 1908 || 1919 ||align="center"| Alfred Thomas || ||
|-
| 1919 || 1929 ||align="center"| Paul Landras || ||
|-
| 1929 || 1931 ||align="center"| Irénée Mercier  || || 
|-
| 1931 || 1966 ||align="center"| Charles Nicolle || ||
|-
| 1966 || 1971 ||align="center"| Roland Chevau || ||
|-
| 1971 || 1995 ||align="center"| Edgar Allard ||  || Exploitant agricole
|-
| 1995 || 2020 ||align="center"| Jacky Chevau ||  || Exploitant agricole
|-
| 2020 ||  ||align="center"| Mireille Lhote ||  || 
|-

Pour approfondir

Articles connexes 
 Histoire des maires de France
 Conseil municipal
 Élection municipale française

Liens externes 
 Site officiel de l'association des maires de France

Notes et références

Notes

Références 

Sougeres en Puisaye
Maires
Personnalité liée à Sougères-en-Puisaye